Jméno Libčice nese více sídel:
 Libčice nad Vltavou, město v okrese Praha-západ
 Libčice (Nový Knín), část města Nový Knín v okrese Příbram
 Libčice (Nechvalice), část obce Nechvalice v okrese Příbram
 Libčice (Dolní Kralovice), část obce Dolní Kralovice v okrese Benešov